Альтенрода () — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт. 

Входит в состав района Бургенланд. Подчиняется управлению Ан дер Финне.  Население составляет 567 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 14,34 км². Официальный код  —  15 2 56 002.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Ссылки
 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт